Мер - міський голова
 Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Н'євр
 Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна